Bièvres (Aisne), municipi al departament de l'Aisne (regió dels Alts de França)
 Bièvres (Ardenes), municipi al departament de les Ardenes (regió del Gran Est, França)
 Bièvres (Essonne), municipi al departament de l'Essonne (regió de l'Illa de França)
 Cantó de Bièvres, antic cantó al districte de Palaiseau del departament d'Essonne (regió de l'Illa de França)